Miejscowości w USA:
 Elim – miasto w stanie Alaska, w okręgu Nome
 Elim – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Gminy w USA:
 Elim (ang. Elim Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Inne miejsca:
 Elim – obozowisko Izraelitów w czasie wędrówki przez Synaj

it:Sossusvlei#Duna di Elim